Anna van der Horst (beeldend kunstenaar)
Anna van der Horst (dichteres)